

Geografia

Austria 
 Reute – frazione di Hohenems, città nel distretto di Dornbirn (Vorarlberg)

Germania 
 Reute – comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Reute – ex comune ora frazione di Bad Waldsee, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Reute – frazione di Kressbronn am Bodensee, comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Reute – ex comune ora frazione di Mittelbiberach, comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Reute – frazione di Pfullendorf, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)

Svizzera 
 Reute – comune (Canton Appenzello Esterno)

Pagine correlate 
 Reut – comune tedesco nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Reuthe – comune austriaco nel distretto di Bregenz (Vorarlberg)
 Reutte – comune austriaco nel distretto di Reutte (Tirolo)